David av Sasun (armeniska:Սասունցի Դավիթ, Sassunzi Dawit) är en tunnelbanestation på Jerevans tunnelbana i Jerevan i Armenien. Den ligger i distriktet Shengavit och är förbunden med en gångtunnel med den bredvidliggande Jerevans järnvägsstation.

Stationen öppnades den 26 december 1989. Den har sitt namn från statyn över nationalhjälten David av Sasun, som står framför järnvägsstationen.

Bildgalleri

Källor 
Denna artikel är baserad på artikeln Sassountsi David (métro d'Erevan) på franskspråkiga Wikipedia.

Jerevans tunnelbana